Вла́довка () — село,
Владовский сельский совет,
Черниговский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325581901. Население по переписи 2001 года составляло 1026 человек.

Является административным центром Владовского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Степовое.

Географическое положение 
Село Владовка находится на берегах реки Бегим-Чокрак,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Степовое,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Ланковое.

История 
 Меннонитское село Гиршау, основано в 1848 г. В 1945 г. переименовано во Владовку. В 1950+х годах в состав села вошло село Речное (до 1946 г. — Ротфронт, до 1935 г. — Вальдгейм), с 1935 по 1939 годы бывшее районным центром Ротфронтовского немецкого национального района.

Экономика 
 «Нива», ООО.
 «Владовское РТП», ОАО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила 12 советских воинов.

Примечания